Alarm (łac. ad arma – do broni, wł. allarme < all'arme, niem. Lärm), staropolskie larmo, larma, larum – rozkaz do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania.

 alarm – sygnał wzywający do gotowości na wypadek zagrożenia. Najczęściej jest to sygnał dźwiękowy. W dawnych czasach było to bicie w bębny lub dzwony, stąd powiedzenie "bić na alarm" (na trwogę). Aktualnie używane są raczej syreny. Umówione modulacje dźwięku informują o rodzaju zagrożenia.
 alarm – stan gotowości w przypadku powszechnego zagrożenia (np. pożar, powódź), także: stan gotowości bojowej w wojsku wywołany takim sygnałem
 alarm pożarowy
 alarm o skażeniach
 alarm powietrzny
 alarm – okres od chwili ogłoszenia alarmu do chwili jego odwołania
 alarm – stan niepokoju wywołany zagrożeniem, popłoch, poruszenie
 alarm – sygnał w budziku lub zegarku
 alarm – potocznie: urządzenie alarmowe
 alarm – alarm w żegludze
 AlaRm – polski film
 Alarm! – polski program telewizyjny
 ALARM – pocisk rakietowy
 alarm okrętowy
 alarm powodziowy

Zobacz też